Århus Købstadskommune var en købstadskommune i Århus Amt mellem 1869 til 1970. Ved kommunalreformen i 1970 blev kommunen lagt sammen med nabokommunerne til Aarhus Kommune.

Politik

Mandatfordeling 1921–1966

Borgmestre 
 1919 – 1932 Jakob Jensen, Socialdemokraterne
 1933 – 1941 Hans Peder Christensen, Socialdemokraterne
 1942 – 1945 Einar Stecher Christensen, Socialdemokraterne
 1945 – 1958 Sv. Unmack Larsen, Socialdemokraterne
 1958 – 1971 Bernhardt Jensen, Socialdemokraterne

Referencer 

Kommuner i Århus Amt (før 1970)
Købstadskommune
Kommuner ophørt i 1970
Købstadskommuner